Affirmation – singel zespołu Savage Garden
 Affirmation – album zespołu Savage Garden